Les Cornelii Cossi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens Cornelia. Ils portent tous le cognomen de Cossus. Apparaissent également les cognomina Rutilus et Arvina.

Principaux membres 
 Publius Cornelius
 Servius Cornelius Maluginensis, fils du précédent, consul en 485 av. J.-C.
 Branche des Cornelii Maluginenses
 Lucius Cornelius Cossus, frère du précédent
 Publius Cornelius Cossus, fils du précédent
 Aulus Cornelius Cossus, fils du précédent
 Publius Cornelius Cossus, fils du précédent, tribun consulaire en 415 av. J.-C.
 Cnaeus Cornelius Cossus, fils du précédent, tribun consulaire en 406, 404 et 401 av. J.-C.
 Publius Cornelius Cossus, fils du précédent, tribun consulaire en 395 av. J.-C.
 Marcus Cornelius Cossus, fils de Lucius Cornelius Cossus, frère de Publius Cornelius Cossus
 Publius Cornelius Rutilus Cossus, dictateur en 408 av. J.-C. et tribun militaire à pouvoir consulaire en 406 av. J.-C.
 Servius Cornelius Cossus, frère du précédent, peut-être tribun consulaire en 434 av. J.-C.
 Aulus Cornelius Cossus, frère du précédent, consul en 428 av. J.-C.
 Cnaeus Cornelius Cossus, fils du précédent, tribun consulaire en 414 et consul en 409 av. J.-C.
 Publius Cornelius Cossus, frère du précédent, tribun consulaire en 408 av. J.-C.
 Aulus Cornelius Cossus Arvina, fils du précédent, consul en 343 et 332 av. J.-C. et dictateur en 322 av. J.-C.
 Publius Cornelius Arvina, fils du précédent, consul en 306 et 288  et censeur en 294 

 Aulus Cornelius Cossus, consul en 413 et peut-être dictateur en 385 av. J.-C.
 Aulus Cornelius Cossus, tribun consulaire en 369 et 367 av. J.-C.

Bibliographie